Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die China Open 2014 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 26. bis 27. September 2014 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Peking